Janich ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Janich (1937–2019), italienischer Fußballspieler
 Franz Janich (1895–nach 1967), deutscher Jurist und Staatsbeamter
 Nina Janich (* 1968), deutsche Germanistin und Hochschullehrerin
 Oliver Janich (* 1969), deutscher Journalist und Politiker (PDV)
 Peter Janich (1942–2016), deutscher Philosoph und Wissenschaftstheoretiker
 Steffen Janich (* 1971), deutscher Politiker (AfD)

Siehe auch:
 Jänich